Tuvgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tuvgölen, Blekinge, sjö i Ronneby kommun, 
Tuvgölen, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (17,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn